Alberto V (24 de mayo de 1648 - 6 de agosto de 1699) fue un duque de Sajonia-Coburgo.

Era el quinto hijo, aunque el segundo en sobrevivir a la infancia, del Duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Altenburgo (1601-1675), e Isabel Sofía de Sajonia-Altenburgo (1619-1680). Nació en Gotha. Con su hermano Bernardo, atendió a la Universidad de Tubinga desde 1666, y posteriormente continuó sus estudios en Ginebra. Realizó el Grand Tour con su hermano Enrique a Dinamarca, Suecia y los Países Bajos. 

Cuando su padre murió en 1675, Alberto se convirtió en gobernante de Sajonia-Gotha-Altenburgo conjuntamente con todos sus hermanos, y tomó Saalfeld como su residencia. En 1680, después de concluir un tratado de partición con sus hermanos, recibió Coburgo, donde trasladó su residencia.

Después de su muerte en Coburgo sin dejar hijos supervivientes, su territorio fue disputado por sus hermanos, aunque Coburgo fue finalmente heredado por su hermano menor, Juan Ernesto.

Familia 
Alberto contrajo matrimonio por primera vez en Gotha el 18 de julio de 1676 con María Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel, Duquesa viuda de Sajonia-Weimar. Solo tuvieron un hijo:

 Ernesto Augusto (n. Saalfeld, 1 de septiembre de 1677 - m. Saalfeld, 17 de agosto de 1678).

Por segunda vez, Alberto contrajo matrimonio en Coburgo, el 24 de mayo de 1688 con Susana Isabel Kempinsky; en 1689, fue creada Condesa Kempinsky de Schwisitz y Altenhofen. No tuvieron hijos.

Ancestros

Referencias 
August Beck, Albrecht, Herzog von Sachsen-Coburg. In: Allgemeine Deutsche Biographie  (ADB). vol I. Duncker & Humblot, Leipzig 1875, p. 318.

Duques de Sajonia del siglo XVII
Nacidos en Gotha
Fallecidos en Coburgo
Duques de Sajonia-Coburgo
Caballeros de la Orden del Elefante